R.O.T (steht für "respect or tolerate") ist eine in Berlin ansässige Musikproduktions- und Künstlermanagementfirma, die sich um eine umfassende Betreuung und Entwicklung von Künstlern kümmert.

Geschichte
R.O.T wurde 1998 gemeinsam von NHOAH, STAAB und Inga Königstadt gegründet. Letztere ist im Jahr 2009 ausgeschieden. 
R.O.T kümmert sich um die ganzheitliche Entwicklung und Betreuung von Künstlern sowie um die Durchführung und Entwicklung weltweiter Projekte in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Film.

Die bisherigen Arbeitsbereiche sind namentlich: Produktion, Management, Image-Entwicklung, Video- und Lichtdesign für Liveshows, Performance-Entwicklung, Tour- und Filmproduktion, Trendset-Promotion.

Assoziative Partner 
 R.O.T records GmbH (Plattenfirma)
 Log Lady Music (Musikverlag)
 R.O.T-Tonstudio

Vertretene Künstler/Projekte 
 Nhoah
 Mia
 Tangowerk by Nhoah
 Lulu Schmidt
 Y3ARS
 Janosch Ulm

Ehemalige
 The Aim of Design Is to Define Space
 DaKee
 Flexevil
 Toastar

Weblinks 
 Offizielle Website 
 Log Lady Music-Musikverlag

Musiklabel (Berlin)
Independent-Label
Künstlergruppe (Musik)